МРС — магніторушійна сила
 4999 МРС (4999 MPC) — астероїд головного поясу
 Марсіанський розвідувальний супутник (МРС) — «Марсіанський розвідувальний супутник (МРС)» (англ. Mars Reconnaissance Orbiter, «MRO») — багатофункціональна автоматична міжпланетна станція НАСА.